Symyrenko (ukrainisch: ) ist der Familienname folgender Personen:

 Fedir Symyrenko (1795–1867), ukrainischer Unternehmer
 Lewko Symyrenko (1855–1920), ukrainischer Pomologe
 Plato Symyrenko (1821–1863), ukrainischer Zuckerfabrikant, einer der Begründer des rationalen Gartenbaus in der Ukraine
 Wassyl Symyrenko (1835–1915), ukrainischer Industrieller und Mäzen
 Wolodymyr Symyrenko (1891–1938), ukrainischer Pomologe